Длузский, Длуский, Длусский () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Длуский, Болеслав (1826 или 1829 — 1905) — литовский врач и художник, участник Польского восстания 1863 года.
 Длузский, Владимир (1895—1967) — протоиерей, католический священник, деятель Русского Зарубежья.
 Длусский, Геннадий Михайлович (1937—2014) — российский энтомолог, выдающийся мирмеколог.
 Длуский, Казимир (1855—1930) — польский политический деятель, революционер, врач-пульмонолог.
 Длуский, Константин Михайлович (1856—1923) — российский писатель.
 Длуский, Михаил (1760—1821) — литовский священник, философ, общественный деятель, масон.
 Длусский, Михаил Михайлович (1853—1941) — российский генерал-майор.
 Длуский, Остап (1892—1964) — польский политический и общественный деятель.
 Длусский, Станислав Михайлович (ум. 1890) — российский офицер, популяризатор стенографии.
 Длусский, Станислав Михайлович (1853 — ок. 1920) — российский музыкант, концертинист.
 Длусский, Эразм Яковлевич (1857—1923) — российский и польский музыкант, композитор и пианист.

См. также 
 Длуская, Янина (1899—1932) — польская художница, проектантка и декоратор.
 Длуска, Бронислава (1865—1939) — польский медицинский работник, первый директор «Института Радия».